het samen voorkomen van woord(groep)en: collocatie (taalkunde)
gedwongen opname in de psychiatrie: collocatie (recht)